Balclutha peut désigner :

Toponymes 

 Balclutha, ancienne ville d'Écosse citée dans les poèmes d'Ossian et dont l'existence est incertaine ;
 Balclutha, ville de Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Navire : le Balclutha, ancien trois-mâts carré conservé au Musée maritime de San-Francisco ;
 Entomologie : Balclutha, genre d'insectes de la tribu des Macrostelini.

Homonymie de toponyme